Divizia „B” este cel de-al treilea eșalon al fotbalului din Republica Moldova. Acesta cuprinde 32 de echipe și este împărțit în trei serii a câte 10-12 echipe fiecare (variabil anual, de la serie la serie) numite Divizia „B” Centru, Divizia „B” Nord și Divizia „B” Sud. Echipele câștigătoare ale celor trei serii promovează în Divizia „A” în sezonul următor.

Câștigătoare

Performanță după club

Legături externe
 Sezonul actual de Divizia "B" 
 Official Site (North) 
 Official Site (Center) 
 Official Site (South) 
 Divizia "B" pe divizianationala.com
 Divizia "B" pe soccerway

Fotbal în Republica Moldova